Aston Martin:

 Aston Martin — команда «Формулы-1», выступавшая в чемпионате мира в 1959—1960 годах.
 Aston Martin — команда «Формулы-1», выступающая в чемпионате мира с 2021 года.

См. также 
 Aston Martin